10-й гренадерский Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

 Старшинство — 30 марта 1756 года.
 Полковой праздник — 15 августа.

Места дислокации 
 1820 — Одоев Тульской губернии. Второй батальон полка на поселении в Новгородской губернии.
Позже — Владимир.

До введения в 1874 году всеобщей воинской повинности пополнялся рекрутами из Киевской, Черниговской и Новгород-Северской губерний.

История 

 30 марта 1756 — Сформирован из гренадерских рот Ростовского, Пермского, Ингерманландского, Астраханского, 1-го Московского, Тобольского, Великолуцкого, Кабардинского, Копорского и Владимирского пехотных полков как 4-й гренадерский полк двухбатальонного состава.
 1762 — Сформированы 4-й, 5-й и 6-й гренадерские батальоны.
 1762 — Полк восстановлен.
 14 января 1785 — Наименован Фанагорийским гренадерским полком.
 11 сентября 1789 — Участвовал в сражении при Рымнике.
 25 мая 1790 — Малороссийский гренадерский полк.
 1796 — Определён в Украинскую инспекцию.
 31 октября 1798 — При общем переименовании армейских полков по шефам, наименован Гренадерским генерал-майора Радта полком.
 12 ноября 1800 — Назван Гренадерским генерал-майора Берга полком.
 31 марта 1801 — Наименован по прежнему Малороссийским гренадерским полком.
 1806 — Определён в 11-ю пехотную дивизию.
 Март 1811 — 11-я пехотная дивизия перенумерована во 2-ю.
 В 1812 был в составе были 2-й гренадерской дивизии 8-го пехотного корпуса.
 2-6 ноября 1812 — Участвовал в сражениях при Красном, Смоленске, Добром, Уварове, Кутькове, Ржавке, Никулине, Мерлине, Корытне, Еськове, Барашках и Лосмине.
 1814 — Определён в 3-ю гренадерскую дивизию.
 17 августа 1826 — Гренадерский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полком.
 28 января 1833 — Присоединена половина 5-го карабинерного полка.
 19 марта 1857 — Малороссийский гренадерский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк.
 25 марта 1864 — 10-й гренадерский Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Забалканского полк.
 28 ноября 1877 — участвовал в сражении при Плевне.

 

В этой битве полк потерял убитыми — 3 офицера и 140 нижних чинов, ранеными — 15 офицеров и 403 нижних чина. 

 Полк - активный участник Первой мировой войны. В частности, отличился в ходе Таневского сражения 18 - 25 июня 1915 г. 

Полк расформирован 21 марта 1918 приказом №69 Московского областного комиссариата по военным делам.

Командиры полка 

 xx.xx.1757—xx.xx.1758 — полковник Бекетов, Никита Афанасьевич 
 xx.xx.1769—28.06.1777 — подполковник (с 1.01.1770 полковник, с 22.09.1875 бригадир) Талызин, Пётр Фёдорович
 xx.xx.1790—xx.xx.1792 — полковник Разумовский, Иван Кириллович
15.01.1793—хх.хх.1797 — полковник Транзе, Карл
 04.08.1797—08.10.1797 — полковник барон Розен, Иван Карлович
 12.08.1798—17.11.1798 — полковник Титов, Василий Петрович
 26.12.1798—07.12.1799 — полковник Туманский, Григорий Васильевич
 19.05.1800—16.07.1801 — подполковник (с 17.09.1800 полковник) Денисьев, Степан Васильевич
 16.07.1801—11.10.1806 — генерал-майор Берг, Григорий Максимович
 11.10.1806—08.01.1807 — генерал-майор Герард, Логгин Иванович
 20.08.1807—24.04.1809 — майор (с 12.12.1807 подполковник) Криштафович, Егор Константинович
 19.11.1809—28.08.1812 — подполковник Ахте, Егор Андреевич
 14.01.1813—15.01.1814 — подполковник Палагейка, Антон Лаврович
 15.01.1814—29.01.1819 — полковник Кашинцов, Александр Иванович
 29.01.1819—19.02.1820 — полковник Болговский, Дмитрий Николаевич
 23.02.1820—25.07.1820 — полковник Линден, Александр Егорович
 12.09.1820—05.04.1828 — подполковник (с 18.10.1821 полковник) Клеммер, Леонтий Иванович
05.04.1828—25.08.1831 — полковник Померанский, Наркисс
21.09.1831—13.12.1840 — подполковник (с 09.01.1832 полковник, с 30.08.1839 генерал-майор) Воронец, Яков Владимирович
13.12.1840—21.04.1849 — полковник (с 06.12.1848 генерал-майор) Толмачёв, Пётр Сидорович
21.04.1849—26.08.1856 — полковник Брежнев, Осип Иванович
08.09.1856—12.01.1857 — полковник Викман, Константин Товитович
12.01.1857—30.08.1862 — полковник Риман, Карл Фёдорович
хх.хх.1862—18.03.1863 — полковник Гечевич, Станислав Викентьевич
18.03.1863—01.10.1868 — полковник Данилов, Михаил Павлович             
 xx.xx.1868—14.09.1877 — полковник Курлов, Аркадий Никанорович
14.09.1877—хх.хх.1878 — полковник Цытович, Николай Николаевич
 30.05.1878—25.04.1890 — полковник Ключарев, Сергей Иванович
 30.04.1890—21.01.1891 — полковник Грибский, Константин Николаевич
 30.01.1891—07.07.1897 — полковник (с 14.05.1896 генерал-майор) Суворов, Николай Андреевич
 14.07.1897—25.04.1901 — полковник Гуков, Яков Николаевич
 07.05.1901—10.05.1904 — полковник Зимин, Иван Владимирович
 25.05.1904—24.07.1908 — полковник Лебедев, Николай Константинович
 09.08.1908—19.02.1914 — полковник Горелов, Михаил Георгиевич
 11.03.1914—16.04.1914 — полковник Евсюков, Николай Фёдорович
 01.05.1914—11.03.1915 — полковник Правоторов, Николай Викторович
 15.03.1915—06.08.1915 — полковник Серебрянников, Владимир Григорьевич
 06.09.1915—05.10.1917 — полковник Полухин, Фёдор Петрович
 05.10.1917 — полковник Иконников, Василий Михайлович

Шефы полка 
 20.10.1786—xx.xx.1790 — генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов (с 06.10.1789 — граф Суворов-Рымникский)
 03.12.1796—08.12.1796 — генерал-фельдмаршал граф Румянцев-Задунайский
 10.01.1797—22.01.1797 — генерал-майор Красномилашевич, Василий Иванович
 22.01.1797—08.04.1798 — генерал-майор (с 17.02.1800 — генерал-лейтенант) Радт, Семён Лукич
 19.11.1800—16.07.1801 — генерал-майор Берг, Григорий Максимович
 16.07.1801—08.01.1807 — генерал от инфантерии принц Баденский (мл.) Карлейб-Людвиг-Фридрих
 08.01.1807—19.09.1807 — генерал-майор Герард, Логгин Иванович
 09.11.1807—19.09.1810 — полковник фон Бриммер, Адольф Астафьевич
 19.10.1810—28.09.1813 — полковник (с 15.09.1813 — генерал-майор) Гессе, Владимир Антонович
 28.09.1813—01.09.1814 — генерал-майор Посников, Фёдор Николаевич

Известные люди, служившие в полку 
 Денисьев, Пётр Васильевич — генерал-майор
 Неверовский, Дмитрий Петрович — генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года
 Куйбышев, Николай Владимирович — советский военачальник, комкор, служил в полку офицером в 1914—1917 годах
 Ланжерон, Александр Фёдорович — генерал от инфантерии
 Радищев, Николай Александрович — поэт, драматург
 Сабанеев, Иван Васильевич — генерал от инфантерии
 Черепанов, Александр Андреевич (1837—1886) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг
 Ширай, Степан Михайлович — генерал-майор, шеф Рижского кирасирского полка

Полковая церковь 
Успенская церковь
 1812 - священник Иван Колтуновский
 1874-1889 - священник Иван Иванович Бланков
 1904-1914 - священник Алексей Григорьевич Лепорский (24.01.1875 - 26.12.1937)

Примечания

Источники

Ссылки 
 Русская императорская армия
 Обмундирование 1910 г.
 Флейщик и барабанщик полка
 Барабан полка.

 

Гренадерские полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1756 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году